Целебесская черепаха () — вид сухопутных черепах. Крайне редкий эндемичный вид.

Описание

Внешний вид 
Черепаха средних размеров, длина её панциря до 25—30 см.

Питание 
Растительноядны. Питаются опавшими плодами в лесах и старых садах.

Распространение 
Обитают только на островах Сулавеси и Хальмахера. На Сулавеси он известен только из одной местности около Суламатта на крайнем севере острова, а также из заповедника Моровали в его центре. По острову Хальмахера данных почти нет.

Поиски, специально проводившиеся в северной и центральной частях острова Сулавеси результатов не дали. Известны лишь четыре особи в заповеднике Моровали.

Есть опасность полного исчезновения этого вида.

Поведение 
Целебесские черепахи любят бродить по мелкой воде, а на отдых скрываются в густых зарослях растительности. Крайне скрытны.

Отсутствует информация по биологии вида.

Примечания

Литература 
 Даревский И. С. Орлов Н. Л. Редкие и исчезающие животные. Земноводные и пресмыкающиеся. — М.: Высшая школа, 1988. С. 147. ISBN 5-06-001429-0

Пресмыкающиеся Азии
Животные, описанные в 1844 году
Сухопутные черепахи